Nada steht für:

 Nada (Laforet), Roman (1944) von Carmen Laforet
 Nada (Band), deutsche Punkband
 Nada (Texas), Ort im Colorado County
 Nada-ku (Kōbe), Bezirk der japanischen Stadt Kōbe
 Nada (Danzhou), Großgemeinde der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan
 (4106) Nada, ein Asteroid des Hauptgürtels

Filme:
 Nada (1947), spanischer Spielfilm
 Nada (1974), französischer Spielfilm von Claude Chabrol
 Nada (2001), kubanischer Spielfilm von Juan Carlos Cremata Malberti

Personen:
 Nada, bürgerlich Nada Malanima (* 1953), italienische Popsängerin
 John Nada Saya (1978–2011), tansanischer Marathonläufer
 Youssef Nada (* 1931), ägyptisch-italienischer Unternehmer

NADA steht als Abkürzung für:
 National Aerospace Development Administration, Nationale Raumfahrtentwicklungsverwaltung Nordkoreas
 Nationale Anti-Doping Agentur Austria
 Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland
 Neustadt an der Aisch (z. B. als zollamtliche Kennzeichnung N.A.D.A. im 18. Jahrhundert)

Siehe auch:

Abkürzung